Obuchowo () ist der Name von 

Russland 
 Obuchowo (Archangelsk), Dorf in der Oblast Archangelsk
 Obuchowo (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, bis 1945 Lixeiden im Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen
 Obuchowo (Leningrad), Dorf in der Oblast Leningrad
 Obuchowo (Moskau, Naro-Fominsk), Dorf im Rajon Naro-Fominsk, Oblast Moskau
 Obuchowo, Siedlung im Rajon Noginsk, Oblast Moskau
 Obuchowo (Moskau, Ramenskoje), Dorf im Rajon Ramenskoje, Oblast Moskau
 Obuchowo (Orenburg), Siedlung in der Oblast Orenburg
 Obuchowo (Twer), Dorf in der Oblast Twer

Polen
 Obuchowo (Morąg), Siedlung in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945 Obuchshöfchen in der Provinz Ostpreußen